Алекса́ндр Миха́йлович Гаври́лов:
 Гаврилов, Александр Михайлович (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.
 Гаврилов, Александр Михайлович  (1818—1848) — офицер Российского императорского флота, исследователь-гидрограф Охотского моря.